Список всех описанных видов пауков семейства Microstigmatidae на 19 ноября 2011 года.

Envia
Envia Ott & Höfer, 2003
 Envia garciai Ott & Höfer, 2003 — Бразилия
 Envia moleque Miglio & Bonaldo, 2011 — Бразилия

Micromygale
Micromygale Platnick & Forster, 1982
 Micromygale diblemma Platnick & Forster, 1982 — Панама

Microstigmata
Microstigmata Strand, 1932
 Microstigmata amatola Griswold, 1985 — Южная Африка
 Microstigmata geophila (Hewitt, 1916) — Южная Африка
 Microstigmata lawrencei Griswold, 1985 — Южная Африка
 Microstigmata longipes (Lawrence, 1938) — Южная Африка
 Microstigmata ukhahlamba Griswold, 1985 — Южная Африка
 Microstigmata zuluensis (Lawrence, 1938) — Южная Африка

Ministigmata
Ministigmata Raven & Platnick, 1981
 Ministigmata minuta Raven & Platnick, 1981 — Бразилия

Pseudonemesia
Pseudonemesia Caporiacco, 1955
 Pseudonemesia kochalkai Raven & Platnick, 1981 — Колумбия
 Pseudonemesia parva Caporiacco, 1955 — Венесуэла

Spelocteniza
Spelocteniza Gertsch, 1982
 Spelocteniza ashmolei Gertsch, 1982 — Эквадор

Xenonemesia
Xenonemesia Goloboff, 1989
 Xenonemesia araucaria Indicatti et al., 2008 — Бразилия
 Xenonemesia otti Indicatti, Lucas & Brescovit, 2007 — Бразилия
 Xenonemesia platensis Goloboff, 1989 — Бразилия, Уругвая, Аргентина

Примечания
  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

M